Джон Гри́рсон (; 26 апреля 1898, Динстон, Стерлинг, Шотландия, Великобритания — 19 февраля 1972, Бат, Сомерсет, Англия, Великобритания) — британский и канадский монтажёр, оператор, сценарист, кинопродюсер и кинорежиссёр-документалист шотландского происхождения. Один из главных основоположников и лидеров «школы английского документального кино», которую даже называют «школой Грирсона».

Биография 
Родился в семье школьного учителя. Во время Первой мировой войны служил на минных тральщиках в Королевском военно-морском флоте. В 1924 году окончил Университет Глазго, продолжив учёбу в Чикагском университете. Публиковался в газете «» как кинокритик. В 1927 году возвращается в Великобританию. В 1928 году возглавил киноотдел при Имперском торговом совете, который в течение нескольких лет финансирует производство неигровых лент. В 1929 году дебютирует в кино. В 1930—1933 годах был директором кинематографического объединения по покупке и продаже фильмов (Empire Marketing Board). Был инициатором приглашения Роберта Флаэрти в Англию, первым опытом работы которого на новом месте стала картина «Индустриальная Британия» (1931—1932) снятая при деятельном участии Грирсона. В 1933 году возглавил киноотдел при Главном почтовом ведомстве. В 1936 году основывает фирму «Филм сент», которая берёт на себя функции по координации связей кинематографистов и финансистов, готовых вложить средства в создание неигрового кино. В 1938—1945 годах работал в Канаде. 

В 1946—1950 годах работал в ЮНЕСКО, принимал участие в первой Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в конце 1946 года. В 1957—1967 годах работал на шотландском телевидении. Зигфрид Кракауэр охарактеризовал его следующим образом — «основоположник и вождь документального направления британского кино». 

Был председателем жюри 17-го Венецианского кинофестиваля.

Память 
 В 1972 году была учреждена ежегодная премия Джона Грирсона (), которая вручается документалистам в девяти категориях.
 В 1973 году канадские документалисты сняли фильм о своём коллеге.

Фильмография

Монтажёр 
  — Рыбачьи суда / Drifters

Оператор 
  — Частная жизнь Ганнетов / The Private Life of the Gannets (к/м)
  — Траулер из Грентона / Granton Trawler (к/м)

Сценарист 
  — Траулер из Грентона / Granton Trawler (к/м)
  — Большие корабли идут в море / Seawards the Great Ships

Режиссёр 
  — Рыбачьи суда / Drifters
  — Траулер из Грентона / Granton Trawler (к/м, с )

Продюсер 
  — Индустриальная Британия / Industrial Britain (к/м, с Робертом Флаэрти)
  — Песнь о Цейлоне / The Song of Ceylon (к/м)
  — Траулер из Грентона / Granton Trawler (к/м)
  — Цветной ящик / A Colour Box (к/м)
  — Угольный забой / Coal Face (к/м)
  — Ночная почта / Night Mail (к/м)
  — Мы живём в двух мирах / We Live in Two Worlds (к/м, режиссёр А. Кавальканти)
  — Северное море / North Sea (к/м)
  — Лицо Шотландии / The Face of Scotland (к/м)
  — Богатство нации / Wealth of a Nation (к/м)
  — Остров Черчилль / The Churchill Island (к/м)
  —  / Brandy for the Parson
  — Парни не плачут / The Brave Don't Cry
  — Мисс Робин Гуд / Miss Robin Hood
  —  / Time, Gentlemen, Please!
  —  / You're Only Young Twice
  —  / Judgment Deferred
  —  / The Oracle
  —  / Background
  —  / Laxdale Hall
  —  / Devil on Horseback
  —  / Child's Play
  — Человек Африки / Man of Africa

Сочинения 
 The fate of British film. — , 1937.

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. — Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 104.
Прожико Г. С. Школа «английского документального кино» // Экран мировой документалистики (очерки становления языка зарубежного документального кино). — М.: ВГИК, 2011. — С. 24—29. — 470 с. — ISBN: 978-5-87149-126-3.
 Grierson on Dokumentary, ed. by Forsyth Hardy. — Berk. — Los Ang., 1966.

Ссылки 
 
 Джон Грирсон на сайте КиноПоиск

Выпускники университета Глазго
Выпускники Чикагского университета
Лауреаты премии «Джини»
Кинорежиссёры-документалисты Великобритании
Кинорежиссёры-документалисты Канады
Теоретики кино
Кинокритики Великобритании
Кинокритики США
Кинокритики Канады